Piják může být:
 Piják (rod) – rod klíšťat (Dermacentor), například piják lužní
 moravské nářeční označení pro klíště
 hovorové označení pro savý papír
 konzument alkoholických nápojů